Lučić (také Lucić) je příjmení slovanského původu, používané v Chorvatsku a Srbsku. Představuje patronymum jména Luka nebo Lukas, chorvatské a srbské varianty latinského jména Lucas, řecké formy Loukas a české podoby Lukáš.

nositelé příjmení
 Franjo Lučić (1889–1972) – chorvatský skladatel a varhaník,
 Hanibal Lucić (1485–1553) – chorvatský renesanční básník a autor divadelních her,
Ivan Lučić, též italsky Giovanni Lucio, latinsky Joannes Lucius (1604–1679) – chorvatsko-italský historik původem z dalmatského Trogiru
 Liljana Lučićová (* 1953) – srbská politička,
 Luka Lučić (* 1995) – chorvatský fotbalista,
 Milan Lucic (* 1988) – kanadský hokejista srbského původu,
 Mirjana Lučićová Baroniová (* 1982) – chorvatská tenistka,
 Teddy Lučić (* 1973) – švédský fotbalista,
 Vladimir Lučić (* 1989) – srbský basketbalista,
 Uroš Lučić (* 1983) – srbský basketbalista,
 Željko Lučić (* 1968) – srbský operní pěvec, baritonista.